Donne steht für:

 Hohe Donne, deutscher Name des Donon, Berg in den Vogesen im Elsass, Frankreich
 Donne-Gletscher, Gletscher in Neuseeland
 Donne River, Fluss in Neuseeland

Donne ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Donné (1801–1878), Entdecker der Blutplättchen
 Elena Delle Donne (* 1989), US-amerikanischer Basketballspielerin
 Gaven Donne (1914–2010), neuseeländischer Richter, Vertreter der britischen Krone
 John Donne (walisischer Adliger) (um 1430–1503), walisischer Militär, Beamter und Diplomat
 John Donne (1572–1631), englischer Poet
 Maria Dalle Donne (1778–1842), italienische Medizinerin
 Naomi Donne (* 1956), britische Maskenbildnerin
 William Donne (1876–1934), britischer Cricketspieler 

Siehe auch:
 Don
 Done
 Donn